Пожешко-славонска жупанија је жупанија у сјеверној Хрватској. Налази се у средњој Славонији, са сједиштем у Пожеги. Граничи се са Бјеловарско-билогорском жупанијом и Вировитичко-подравском жупанијом на сјеверу, са Осјечко-барањском жупанијом на истоку, и са Бродско-посавском жупанијом и Сисачко-мославачком жупанијом на југу.  Према прелиминарним резултатима пописа из 2021. у жупанији је живело 64.420 становника.

Становништво 

Према попису из 2011. у жупанији је живело 78.034 становника.

Према попису становништва из 2001. жупанија је имала 85.831 становника (1,9% од укупног становништва Хрватске). Просјечна густина насељености је била 46 становника/км².

Етнички састав је био сљедећи: Хрвати 88.7%, Срби 6.5%, Италијани 0.9%, Мађари 0,9% и остали.

Број становника по пописима

Извор 
 ЦД-ром: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Референце

Спољашње везе 

 Службене странице жупаније

Славонија
Пожешко-славонска жупанија